Inglesa se refiere a generalmente a lo relacionado con Inglaterra, particularmente a las personas naturales o la cultura de ese país. El término también puede referirse a:

Apertura inglesa, una apertura del ajedrez.
Baraja inglesa, conjunto de naipes o cartas, formado por 52 unidades repartidas en cuatro palos.
Filología inglesa, rama de la filología que se ocupa del idioma inglés.
Lengua inglesa, idioma inglés.
Literatura inglesa, literatura en idioma inglés, no necesariamente de Inglaterra.
Llave inglesa, herramienta manual utilizada para aflojar o ajustar tuercas y tornillos.
Salsa inglesa, condimento líquido fermentado usado como saborizante de salsas (sobre todo en la cocina inglesa).